Le Xian de Yiliang (宜良) est une subdivision administrative de la préfecture de Kunming, dans la province du Yunnan en Chine ;
 Le Xian de Yiliang (彝良) est une subdivision administrative de la préfecture de Zhaotong, dans la province du Yunnan en Chine.